Personen
 Elio Aggiano, een Italiaans wielrenner
 Elio De Angelis, een Italiaans autocoureur
 Elio Marchetti, een Italiaans autocoureur
 Elio Morille, een Italiaans roeier
 Elio Petri, een Italiaans filmregisseur
 Elio Di Rupo, een Belgisch politicus
 Elio Sgreccia, een Italiaans geestelijke en kardinaal
 Elio Toaff, een Italiaans rabbijn, opperrabbijn van Rome
 Elio Verde, een Italiaans judoka
 Elio Zagato, een Italiaans auto-ontwerper

Literatuur
 En de groeten van Elio, een Nederlandstalige jeugdroman geschreven door Miep Diekmann

Zie ook 
 Helio